Nuno Cadete Gerson, mais conhecido como Nuno, (17 de agosto de 1993, Bailundo) é um futebolista angolano, que joga atualmente no Atlético Sport Aviação, na posição de guarda-redes.

Carreira
Nuno estreou-se no Campeonato Angolano em 2010, tornando-se a partir daí o titular da baliza do Atlético Sport Aviação. Estreou-se na Seleção Angolana em 2009. Em 2008 serviu de terceira escolha para a baliza de Angola na Copa das Nações Africanas de 2013.

Ligações externas
transfermarkt.de

Naturais do Bailundo
Guarda-redes de futebol de Angola
Jogadores da Seleção Angolana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2008